Billet de 10 euros : l'un des billets en circulation dans la zone euro.
 Pièce de 10 euros :  l'une des pièces de collection en euros à cours légal limité à son pays d'émission.